Copromorphidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
Copromorpha Meyrick, 1886
=Trychnostola Turner, 1916
Aegidomorpha Meyrick, 1932
Cathelotis Meyrick, 1926
Dryanassa Meyrick, 1936
Ellabella Busck, 1925
=Probolacma Meyrick, 1927
=Spilogenes Meyrick, 1938
Endothamna Meyrick, 1922
Isonomeutis Meyrick, 1888
Lotisma Busck, 1909
Neophylarcha Meyrick, 1926
Ordrupia Busck, 1911
Osidryas Meyrick, 1916
=Heterocrita Turner, 1913
Phanerochersa Meyrick, 1926
Phycomorpha Meyrick, 1914
Rhopalosetia Meyrick, 1926
Rhynchoferella Strand, 1915
Saridacma Meyrick, 1930
Syncamaris Meyrick, 1932
Tanymecica Turner, 1916

Lepidoptera